Il gaucho è il caratteristico mandriano delle pampa dell'America meridionale.

Musica 
 Gaúcho – brano di Chiquinha Gonzaga del 1895
 Gaucho – album degli Steely Dan del 1980

Persone 
 Cléber Gaúcho – calciatore brasiliano
 Diego Gaúcho – calciatore brasiliano
 Éder Gaúcho – calciatore brasiliano
 Edson Gaúcho – calciatore brasiliano
 Fernando Gaúcho – ex calciatore brasiliano
 Lucas Gaúcho – calciatore brasiliano
 Luís Fernando Gaúcho – ex calciatore brasiliano
 Roger Gaúcho – calciatore brasiliano
 Rogério Márcio Botelho Gaúcho – calciatore brasiliano
 Sandro Gaúcho – ex calciatore brasiliano
 Tiago Gaúcho – calciatore brasiliano
 Gaúcho – pseudonimo di Eric Freire Gomes, ex calciatore brasiliano
 Gaúcho – pseudonimo di Luís Carlos Tóffoli, calciatore brasiliano
 Gaucho Rivero – pseudonimo di Antonio Rivero, gaucho
 Rafael Gaúcho – pseudonimo di Rafael Ledesma, calciatore brasiliano
 Renato Gaúcho – pseudonimo di Renato Portaluppi, allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Ronaldinho Gaúcho – pseudonimo di Ronaldinho, ex calciatore brasiliano
 Thiago Thiago Gaúcho – pseudonimo di Thiago Corrêa, calciatore brasiliano

Altro 
 O gaúcho – romanzo di José de Alencar del 1870
 Sport Club Gaúcho – società calcistica brasiliana
 Gaúcho – relativo allo stato di Rio Grande do Sul in Brasile

Pagine correlate 
El Gaucho
Il gaucho